Tripos bezeichnet

 ein Kurssystem der Universität Cambridge, siehe Tripos (Cambridge)
 ein Betriebssystem, siehe TRIPOS
 den ehemaligen britischen Automobilhersteller Tripos R & D